Châtenois (Bas-Rhin)
Châtenois (Haute-Saône)
Châtenois (Jura)
Châtenois (Vosges)
ook:
Châtenois-les-Forges,  Territoire-de-Belfort
gemeenten met de naam Châtenoy

En:
 Kanton Châtenois